Nils Dahl kan syfta på:

* Nils Dahl (1710–1793), svensk silver- och guldsmed
 Nils Dahl (1806–1854), norsk präst och politiker
 Nils Dahl (1882–1966), norsk mellandistanslöpare
 Nils Dahl (1912–1977), svensk militär
 
 Nils Hufwedsson Dal (1690–1740), svensk publicist